Michael Newman (ur. 1957), amerykański ratownik, strażak, aktor i kaskader
 Michael Newman, amerykański marketingowiec
 Michael Newman (ur. 1939), australijski pisarz
 Michael J. Newman (ur. 1960), sędzia federalny Stanów Zjednoczonych
 Oliver Michael Griffiths Newman (ur. 1941), australijski metalurg i ornitolog